Буга́нов — русская и дагестанская фамилия. Женская форма Буганова.

Известные носители:
 Буганов, Александр Викторович (род. 1959) — советский и российский историк и этнограф.
 Буганов, Анатолий Алексеевич (1936—2019) — советский и российский эколог, член-корреспондент РАМН (1999), член-корреспондент РАН (2014).
 Буганов, Виктор Иванович (1928—1996) — советский и российский историк, источниковед и археограф, профессор.
 Буганов, Гаджи Османович (1918—1987) — полковник, Герой Советского Союза.